|- align="center"
|align="left"| Alessandro Zanardi
|1991-1994, 1999
|0
|44
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Emilio Zapico
|1976
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ricardo Zonta
|1999-2001, 2004-2005
|0
|37
|36
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Renzo Zorzi
|1975-1977
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Ricardo Zunino
|1979-1981
|0
|11
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

Z